Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Леся Цуренко, 4–6, 6–3, 4–6.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2016
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд